Гран-прі Бразилії 2016 (офіційно Formula One Grande Prêmio do Brasil 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 13 листопада 2016 року на Автодромі Жозе Карлуса Пачі в Сан-Паулу, Бразилія.

Класифікація

Примітки
  – Естебан Окон отримав 3 позиції штрафу за перешкоду Джоліону Палмеру в Q1.

Перегони

Примітки
  — Данієль Ріккардо отримав 5 секунд штрафу за в'їзд на піт лейн, коли він був закритий.
  — Феліпе Масса отримав 5 секунд штрафу за обгін до перетину лінії автомобіля безпеки.
  — Ромен Грожан розбив болід на шляху з піт-лейну на стартову решітку.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бразилії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Листопад 2016
2016 у бразильському спорті